Castrillo de Duero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castrillo de Duero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Castrillo de Duero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar